Slovo abakus má několik významů:

 Abakus (kalkulátor) – starověká početní tabulka (počitadlo s kuličkami je jednou z variant abaku)
 Abakus (stolek) – římský ozdobný stolek
 Abakus (architektura) – čtvercová deska hlavice sloupu
 Abakus (hůl) – ozdobná hůl byla odznakem vysokých hodnostářů řádu templářů včetně velmistra
 Abakus – sólový projekt elektronického hudebníka Russe Daviese

Externí odkazy